МКС-38 — тридцать восьмой долговременный экипаж Международной космической станции, выполнял работу с 10 ноября 2013 года 23:26 UTC, с момента отстыковки «Союз ТМА-09М» от станции, по 11 марта 2014 года, 00:02 UTC, до момента отстыковки «Союз ТМА-10М».

Экипаж

Ход экспедиции

Выходы в открытый космос 
 21 декабря 2013 года,  Ричард Мастраккио и  Майкл Хопкинс, из модуля Квест, длительность 5 часов 28 минут, ремонт неисправной системы охлаждения американского сегмента МКС.
 24 декабря 2013 года,  Ричард Мастраккио и  Майкл Хопкинс, из модуля Квест, длительность 7 часов 30 минут, завершение ремонта неисправной системы охлаждения американского сегмента МКС.
 27 декабря 2013 года,  Олег Котов и  Сергей Рязанский, из модуля Пирс, длительность 8 часов 7 минут, работы на российском сегменте МКС, включая монтаж камер на модуле «Звезда», рекордный (на тот момент) по длительности выход в открытый космос в российских скафандрах.
 27 января 2014 года,  Олег Котов и  Сергей Рязанский, из модуля Пирс, длительность 6 часов 8 минут, повторный монтаж и подключение канадских камер высокого и среднего разрешения на модуле «Звезда», снятие адаптера WIF с манипулятора SSRMS, демонтаж съемной кассеты-контейнера № 2-СО на модуле «Пирс».

Принятые грузовые корабли 
  Прогресс М-21М, запуск 25 ноября 2013 года, стыковка 29 ноября 2013 года.
  Cygnus CRS Orb-1, запуск 9 января 2014 года, стыковка 12 января 2014 года. Первый регулярный полёт к МКС грузового космического корабля данного типа.
  Прогресс М-22М, запуск и стыковка 5 февраля 2014 года.

Примечания

Ссылки 
NASA’s Space Station Expeditions page

38-я экспедиция МКС на сайте Роскосмоса

Экспедиции МКС